Рани може да се отнася за:

 рани – съпругата на раджа
 рани (ед.ч. рана) – нарушена външна цялост на кожата

 рани (племе)
 „Рани“ – югославско-германски филм (1998)

Личности 
 Рани Маника – малайзийска писателка
 Рани Мукерджи (р. 1978) – боливудска актриса

Вижте също 
 Рани лист – село в Южна България
 Рани луг – село в Западна България